МАД — Многопользовательский мир
 Мад (фильм) — кинофильм режиссёра Джеффа Николса, вышедший на экраны в 2012 году.